Aarich Jespers (1972), Belgisch beeldend kunstenaar
Emile Jespers (1862-1918), Belgisch beeldhouwer, vader van Oscar en Floris
Floris Jespers (1889-1965), Belgisch kunstschilder, zoon van Emile, broer van Oscar
Franciscus Johannes Jespers (1790-1871), Nederlands politicus
Guy Jespers (1934-2002), Belgisch magistraat
Henri-Floris Jespers (1944-2017), Belgisch schrijver, kleinzoon van Floris
Jozef Jespers (1895-1967), Belgisch leraar, onderwijsinspecteur en politicus
Liane Jespers (1928), Belgische sopraan
Niels Jespers (ca. 1986), Belgisch bergbeklimmer
Oscar Jespers (1887-1970), Belgisch beeldhouwer, zoon van Emile, broer van Floris